Пара Нурия Льягостера Вивес / Мария Хосе Мартинес Санчес - победительницы турнира.

Общая информация 
 Мария Хосе Мартинес Санчес выигрывает свой 7-й титул в сезоне ( 5-й парный ) и 11-й ( 9-й парный ) за карьеру в WTA, возвращая себе первенство в сезоне-2009 по числу выигранных титулов всех разрядов.
 Нурия Льягостера Вивес выигрывает свой 5-й парный титул в сезоне ( все в команде с Марией Хосе ) и  также 11-й ( 9-й парный ) за карьеру в WTA.
 Саманта Стосур и Рене Стаббз в третий раз в сезоне в финале парного турнира WTA и в третий раз его проигрывают ( ранее в Истбурне и на Уимблдоне ). У Саманты есть ещё и четвёртый финал ( также неудачный ) - в Лос-Анджелесе она уступила Флавии Пеннетте.

Сеянные 
Четыре первые сеянные пары теннисисток начинают турнир со второго круга.

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Второй раунд)
  Саманта Стосур /  Ренне Стаббз (Финал)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Полуфинал)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Второй раунд)
  '''Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Титул) 
  Анна-Лена Грёнефельд /  Патти Шнидер (Первый раунд)
  Бетани Маттек-Сандс /  Надежда Петрова ''(Первый раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 

Canada Masters 2009